Oscar Freire — médico brasileiro
 Óscar Freire — ciclista espanhol
 Óscar Freire de Vasconcelos Ruas — político e militar português
 Rua Oscar Freire — rua na cidade de São Paulo, Brasil

Desambiguações de antropônimos